Минные заградители типа «Руотсинсалми» — серия из двух минных заградителей, построенная в 1938—1940 гг. для ВМС Финляндии. Могли использоваться, как тральщики.

Названы в честь морских сражений времен русско-шведских войн: Второго сражения при Руотсинсалми, 9 июля 1790 года, и Битвы при Риилахти 27 июля 1714 года, называемой в России «Гангутской».

История 
Оба корабля участвовали во Второй мировой войне — минно-заградительные операции в Финском заливе и борьба с советскими подводными лодками (в частности, ими потоплены Щ-317, Щ-408 и, возможно, Щ-406).

Вечером 12 ноября 1942 года находившийся в устье Финского залива минный заградитель «Руотсинсалми» был четыре раза атакован торпедами. По сведениям Е. В. Чирвы эти атаки могла произвести Щ-306, которая возвращалась из боевого похода.

«Риилахти» был потоплен торпедой с советского ТКА-94. Из 60 членов экипажа спаслось 35 человек.

«Руотсинсалми» пережил войну и был исключен из списков в 1974 году.

Представители проекта

Примечания

Литература

Ссылки 
 МИННЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ ТИПА «RUOTSINSALMI»
 ВМС Финляндии. 1939—1944 гг. Минные заградители (Miinanlaskija).
 Финляндия в войне против СССР 1941—1944 гг.

Корабли Второй мировой войны
Военные корабли Финляндии
Минные заградители